Бока-де-ла-Сьерпе () — пролив между мысом Икакос на юго-западе Тринидада и Тобаго и северным побережьем Венесуэлы, от Атлантического океана к заливу Пария. Длина канала около  в самом узком месте.

История 

Пролив был назван проливом Колумба в честь Христофора Колумба во время его третьего путешествия.

Примечания 

Проливы Карибского моря
География Тринидада и Тобаго
География Венесуэлы
Проливы Южной Америки